Нижчі звірі (Metatheria) — інфраряд ссавців, що включає всіх сучасних сумчастих та близьких до них мезозойських груп ссавців (Deltatheroida, Asiadelphia тощо). Відомо 320 сучасних представників групи, що мешкають в Австралії та Америці.

Філогенія 
Більшість дослідників схиляються до думки, що сумчасті та вищі звірі мають спільного предка, а загальний таксон називається Theria і формує сестринських таксон до яйцекладних (Protheria). Тим не менш, деякі дослідники вважають, сумчасті і яйцекладні утворюють загальний таксон Marsupionta, яка є сестринським таксоном вищих ссавців. Ця теорія виправдовується деяких молекулярно-генетичними подібностей, але ця теорія має мало прихильників.

Одна з можливих філогенетичних кладограм:

 o Metatheria [[[Marsupialia]] sensu lato]
 |?- †Sinodelphys
 |-- †Holoclemensia
 |-- †Deltatheroida
 `--o “Neometatheria”
    |?- †Aenigmadelphys
    |?- †Anchistodelphys
    |?- †Neometatheria genera et species indet.
    |?= †Boreometatheria
    `--o Notometatheria
       |?- †Ischyrodelphis
       |?- †Xenodelphis
       |?- †Pascualdelphys
       |?- †Peradectidae
       |-- †Sparassodonta
       `--o Marsupialia sensu lato
          |?- Paucituberculata 
          `--+-- †Hondadelphys
             `--+-- †Pucadelphys
                `--+-- †Andinodelphys
                   `--o Marsupialia sensu Rougier, Wible, & Novacek, 1998
                      |--+?- †Szalinia
                      |  `-- Didelphioidea [[[Didelphimorphia]]] 
                      `-- Australidelphia

Еволюція 
До недавнього часу, сумчасті мезозою були відомі лише з Північної Америки і вважалось, що цей континент був центром виникнення цієї групи. Однак останні знахідки у Східній Азії суперечать цій теорії. Так найдавніший відомий представник групи Sinodelphys має вік 125 мільйонів років; його залишки були знайдені у китайській провінції Ляонін. Sinodelphys однак, не є прямим предком сучасних сумчастих, а лише сестринським таксоном.

Примітки

Джерела 
 McKenna MC & Bell SK, (1997), Classification of Mammals Above the Species Level. Columbia University Press.

Ссавці